Independente AC (Pará) - Braziliaans voetbalclub uit de deelstaat Pará
 Independente FC (Limeira) - Braziliaans voetbalclub uit de deelstaat São Paulo
 Independente Esporte Clube - Braziliaans voetbalclub uit de deelstaat Amapá
 Independente University - Portugees voormalig universiteit